Гривяк () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кирково. Население составляет 145 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Гривяк, в состав которого входит Гривяк, должность кмета (старосты) исполняет Джелал Алиосман Бекир (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Кирково —  Шукран Кязим Идриз (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области